El término Stronger —del inglés más fuerte— puede referirse a:

Música 
 Stronger, álbum recopilatorio del grupo sueco de metalcore Dead by April;
 Stronger, álbum de Kelly Clarkson;
 Stronger, álbum de Natalie Grant;
 Stronger, canción de Kanye West, del álbum Graduation;
 Stronger, canción de Britney Spears, del álbum Oops!... I Did It Again.
 Stronger, canción de Clean Bandit, del álbum New Eyes;
 Stronger (What Doesn't Kill You), canción de Kelly Clarkson de su álbum Stronger;
 Stronger, canción de Sugababes de su álbum Angels With Dirty Faces.
 Stronger, Film producido por Jake Gyllenhall y dirigido por David Gordon Green.
 Stronger, álbum de Sara Evans